Mount Airy (Georgia), plaats in Georgia
Mount Airy (Maryland), plaats in Maryland
Mount Airy (North Carolina), plaats in North Carolina